Хуан Мануэль Асенси Риполь (; 23 сентября 1949, Аликанте) — испанский футболист, полузащитник.

Карьера 
Асенси начал свою карьеру в клубе низшего дивизиона «Кревильенте Депортиво», затем он перешёл в «Эльче». Там Асенси отыграл 4 сезона и за 80 миллионов песет был продан в «Барселону», где провел 11 сезонов, став капитаном команды после ухода Йохана Кройфа.

Асенси вошёл в историю «Барселоны», как игрок проведший 492 матча за клуб (10 результат в истории) и забивший за команду 130 голов. Последний матч за сине-гранатовых Асенси провёл 9 ноября 1980 на Камп Ноу в матче против «Атлетико Мадрид».

Несмотря на 10-летнюю игру в основном составе «Барсы», Асенси оставил команду в середине сезона, приняв очень экономически выгодное предложение «Пуэблы», за которую он отыграл 1 сезон, а затем ещё один в составе «Оастепек», где и окончил карьеру.

24 мая 1981 года был сыгран прощальный матч между «Барселоной» и клубом «Пуэбла», в котором тогда играл Асенси. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Барселоны», а Асенси отыграл по тайму за каждую команду.

После ухода из профессионального футбола, Асенси стал тренировать молодёжный состав «Барселоны», а затем, в 1984 году основал в Барселоне футбольную школу для молодёжи, называемую Школа ТАРР (Escuela TARR), своё имя она получила от фамилий 4-х её основателей - Энтони Торреса, Асенси, Карлеса Рексача и Хоакима Рифе.

Сборная 
В сборной Испании Асенси дебютировал 23 февраля 1969 года в Льеже, в противостоянии с Бельгией (Испания проиграла 1:2). А последний матч на чемпионате Европы 1980, в Милане, 15 июня, в матче с той же сборной Бельгии, проигранном с тем же счетом 1:2.

В общей сложности он провел 41 матч и забил 7 мячей, в 20-ти матчах с Асенси в составе, Испания выигрывала, в 12-ти проигрывала, а 9 свела вничью.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
 Чемпион Испании: 1974
 Обладатель Кубка Испании: 1971, 1978
 Обладатель Кубка Кубков: 1979

Примечания

Ссылки 
 Профиль на lfp.es

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Оастепек»